Velocisaurus (do latim "lagarto veloz") foi uma espécie de dinossauro carnívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo tardio, principalmente na região onde hoje situa-se a América do Sul. Descoberto em 1985, o Velocisaurus foi nomeado desta maneira por conta das adaptações para corrida, de suas patas traseiras, e a construção excepcional de seus pés o torna "único", por isso, o epíteto específico "unicus".

Velocisaurus, um terópode pequeno, medindo em torno de 1,5 metros de comprimento por 0,7 metros de altura (70cm), descoberto na Formação Bajo de la Carpa, na província de Neuquén (Argentina), descrito pelo paleontólogo argentino José Fernando Bonaparte.

A alta velocidade teria sido necessária para escapar de terópodes maiores; Bonaparte sugeriu que o Velocisaurus era onívoro , como indicado pelo fato de que a única garra encontrada, do quarto dedo do pé, não era sinuosa, mas sim, relativamente reta. Isso pode indicar que o Velocisaurus não estava correndo atrás de outros dinossauros para comer.

O Velocisaurus é atualmente considerado um Noasauridae e um parente próximo do masiakassauro, um terópode africano.

Filogenia

Ver também 
 Lista de dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros
 Dinossauros da América do Sul

Noasauridae
Dinossauros da América do Sul
Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 1991